Я́нкиф Па́нхусович Малови́цкий (21 августа 1932, Ротмистровка, Смелянский район, Черкасская область — 9 февраля 2002, Геленджик, Краснодарский край) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН (1993), лауреат Государственной премии РФ (1995), заслуженный деятель науки РФ (1997), генеральный директор ВМНПО «Союзморгео», организатор морских геолого-геофизических работ.

Биография 
Родился 21 августа 1932 года в селе Ротмистровка, Смелянского района, Черкасской области. В 1955 году окончил с отличием Московский нефтяной институт им. акад. И. М. Губкина. 

В 1955 — 1959 годах — младший научный сотрудник Московского нефтяного института им. акад. И. М. Губкина. В 1959 году присуждена учёная степень кандидата геолого-минералогических наук, тема диссертации — «Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Доно-Донецких степей». 

В 1959 — 1964 годах — начальник тематической партии, группы каспийских партий Научно-исследовательской морской геофизической экспедиции (НИМГЭ) Всесоюзного научно-исследовательского института геофизических методов разведки (ВНИИГеофизики), руководитель Каспийской экспедиции ВНИИГеофизики. По его прогнозу была открыта крупнейшая структура Эрдекли на юго-восточной части туркменского побережья Каспийского моря и серия структур, перспективных на углеводороды, на Челекено-Левановском поднятии и Среднем Каспии. 

В 1964 году присуждена учёная степень доктора геолого-минералогических наук, тема диссертации —  «Тектоника акваторий южных морей СССР и перспективы их нефтегазоносности (по данным морских геофизических исследований)». 

В 1964 — 1965 годах — начальник советской морской геофизической экспедиции в Индии. Выполненные экспедицией работы по изучению глубинного строения индийского шельфа и континентального склона Индостана показали перспективность этого региона в содержании карбонатов (нефти и газа), была открыта крупнейшая нефтяная структура Бомбей-Хай. 

В 1965 — 1973 годах —  старший научный сотрудник, директор Геленджикского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института морской геологии и геофизики (ВНИИМоргео) Министерства геологии СССР.

В 1973 — 1979 годах — директор Южного отделения Института океанологии им П. П. Ширшова АН СССР. 

В 1979 — 1989 годах — генеральный директор Всесоюзного морского научно-производственного объединения по геофизическим поискам и разведке месторождений нефти и газа (ВМНПО «Союзморгео») Министерства газовой промышленности СССР, директор Научно-исследовательского института морской геофизики (НИИМоргеофизики). Предприятия объединения стали первооткрывателями крупнейшего Штокмановского газоконденсатного месторождения в центральной части российского сектора Баренцева моря.

В 1989 — 1991 годах — руководитель группы обобщения геофизической информации на Кубе.

В 1991 — 2002 годах  — главный научный сотрудник, главный геолог, генеральный директор государственного предприятия — Производственное объединение «Союзморгео» Министерства топлива и энергетики РФ.

Скончался 9 февраля 2002 года в Геленджике.

Основные научно-производственные достижения 
Автор и соавтор более 230 научных работ, в том числе 8 монографий. Главные направления научной деятельности —  развитие методов геофизических исследований и их геологической интерпретации в области изучения строения и перспектив нефтегазоносности шельфов, морского дна и прилегающей суши. Участник Международных нефтяных, газовых и геологических конгрессов. Участник создания карт тектоники и нефтегазоносности Азово-Черноморского, Баренцевоморского, Средиземноморского и других бассейнов. Под его руководством подготовлено 12 кандидатов и 2 доктора наук.

Научно-общественная деятельность 
Участие в работе комиссии АН СССР по глубоководному бурению (изучению Чёрного, Каспийского и других морских бассейнов). Член научного Совета по проблеме «Тектоника Сибири и Дальнего Востока» АН СССР, член секции по разработке геофизических методов Межведомственного научного Совета ГКНТ СССР.

Награды и звания 

 Государственная премия РФ (1995) — за научное обоснование и открытие крупной сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности на шельфе Западной Арктики
 Заслуженный деятель науки РФ (1997)
 Почётный разведчик недр РСФСР (1992)
 Заслуженный нефтяник РСФСР (1992)
Медали «За трудовое отличие» (1981),  «Ветеран труда» (1986), «300 лет Российского флота» и др.

Библиография

Литература

Примечания

Источники 

 Маловицкий Янкиф Панхусович. Губкинский Университет. Портретная галерея (Выпуск 2019 года)
 Маловицкий Янкиф Панхусович. Кольская Энциклопедия.
Доктора геолого-минералогических наук
Геологи России
Геологи СССР
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Родившиеся в 1932 году
Учёные по алфавиту
Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Умершие в 2002 году
Умершие в Геленджике